Faxon ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Faxon (* 1961), US-amerikanischer Profigolfer der PGA TOUR
 Nancy Plummer Faxon (1914–2005), US-amerikanische Sopranistin, Musikpädagogin und Komponistin
 Nat Faxon (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Oscarpreisträger
 Walter Faxon (1848–1920), US-amerikanischer Ornithologe

Faxon ist der Name von Orten in den Vereinigten Staaten:

 Faxon (Kentucky)
 Faxon (Oklahoma)
 Faxon (Pennsylvania)
 Faxon (Tennessee)
 Faxon Hills (Ohio)
 Faxon Township (Sibley County, Minnesota)